Copahue kan syfta på:

 Volcán Copahué – en vulkan i Argentina, på gränsen till Chile
 Parque Nacional Copahué – en nationalpark i Argentina vid vulkanen
 Paso Copahué – ett bergspass i Argentina, på gränsen till Chile